Il doppio del torneo di tennis BCR Open Romania 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori José Acasuso e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Victor Hănescu e Andrei Pavel 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martín García /  Mariano Hood (quarti di finale)
 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (primo turno)

 José Acasuso /  Sebastián Prieto (campioni)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2005